Parham kan syfta på:

 Parham (musiker) – en svensk musiker och artist

Geografi 
Parham kan syfta på följande platser:

Antigua och Barbuda 

 Parham, Antigua och Barbuda, parishhuvudort, Parish of Saint Peter,

Australien 

 Parham (ort i Australien), South Australia, Mallala,

Storbritannien 

 Parham, Suffolk, ort i England, 
 Parham (parish i Storbritannien, England, West Sussex), 

]
Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar